Maraa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maraã (samhälle), Amazonas, 
 Maraã (kommun), Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar